Hans Schneider (1855-1926), een Tsjechisch componist en dirigent, die in Úterý geboren werd.
 Hans Schneider (componist), een Oostenrijks componist uit Rottenmann (Stiermarken).
 Hans Schneider (Wenen), een Oostenrijks componist en muziekpedagoog uit Wenen.
 Hans Ernst Schneider, Hans Schwerte (valse naam), SS-officier en Duits literatuurwetenschapper
 Hans Schneider (waterpolo) (1909-1972), een Duits waterpolospeler
 Hans Schneider (ijshockey), een Oostenrijks ijshockeyspeler
 Hans Schneider (kunsthistoricus), een kunsthistoricus
 Hans Schneider (herpetoloog)
 Hans Diederik Schneider, een Nederlandse egyptoloog en voormalig directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 Hans Schneider (bassist), Duits jazzbassist